Die Euro Floorball Tour ist ein zweimal im Jahr stattfindendes Unihockeyturnier mit den Nationalmannschaften der Schweiz, Schwedens, Finnlands und Tschechiens. Die Euro Floorball Tour 2018 der Frauen (kurz: EFT) werden im April und November in Finnland ausgetragen.

April - Nurmijärvi 
Die Euro Floorball Tour 2017 wurde zwischen dem 28. und 30. April in Olomouc, Tschechien, ausgetragen.

Spiele

Tabelle

Topskorer

Goaliestatistiken

Siehe auch 

 Euro Floorball Tour

Einzelnachweise 

Euro Floorball Tour
Unihockeywettbewerb in Finnland
Unihockey 2018